Cinq navires de l'United States Navy ont porté le nom dUSS Texas ou de Texan, d'après l'État du même nom  :
l', le premier cuirassé de l'US Navy, en service de 1895 à 1911,
l', un cuirassé dreadnought de classe New York qui servira dans les deux guerres mondiales,
l', un cargo en service de 1918 à 1919,
l', le second croiseur nucléaire de la classe Virginia, en service de 1977 à 1993,
l', le second sous-marin de la classe Virginia, entré en service en 2006.

Voir aussi
CSS Texas

Nom de bateau de l'United States Navy